Diese Liste von Orkane in Schweden verzeichnet alle Orkane, die seit 1900 in Schweden aufgezeichnet wurden. Im Durchschnitt tritt pro Jahr ein Orkan in Schweden auf. Im 20. Jahrhundert gab es 115 Orkane und während des 21. Jahrhunderts 16 Vorkommnisse dieser Art.

Als Orkan bezeichnet man ein Starkwindereignis, bei dem Windgeschwindigkeiten von mindestens 117 Kilometern pro Stunde (32,7 Meter pro Sekunde) aufgetreten sind. In der Regel werden Orkane von heftigen Niederschlägen oder Schneefällen begleitet. Besonders im waldreichen Schweden gibt es bei diesen Vorkommnissen regelmäßig schwere Schäden in der Forstwirtschaft. Auch die Stromversorgung ist durch die oft oberirdisch verlegten Leitungen sehr häufig gestört.

Liste der Orkane in Schweden 
Stürme in Schweden, die nicht Orkanstärke erreicht haben, sind in der Liste von Stürmen in Schweden zu finden.

Siehe auch 
 Liste von Stürmen in Schweden
 Liste von Wetterereignissen in Europa

Einzelnachweise

Übrige Quellen 
 
 Peo: Svåra stormar i Sverige sedan 1900, Link
 Eva Edquist (red.): Januaristormen 2007 - Faktablad nr 33 (SMHI)
 
 Meteorologiskt Institutt, Norge - namngivning av extremväder

Orkane in Schweden
!Schweden
!Schweden
!Orkane
Orkan, Schweden